Képi blanc désigne :

 le képi blanc, un couvre-chef traditionnel de la Légion étrangère.
 Képi blanc, le magazine mensuel de la Légion étrangère.
 Lettre à un képi blanc, un ouvrage de Bernard Clavel.